Paulina – variante del nome proprio di persona femminile Paolina
Paulina – album di Paulina Rubio del 2000
Paulina – stazione della metropolitana di Chicago
Paulina – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America nell'Oregon
Paulina – villaggio della Polonia nel distretto di Nakło
Hensley Paulina – atleta olandese
278 Paulina -asteroide della fascia principale